Règles d'engagement peut faire référence à :

Les règles d'engagement, un concept militaire,
Règles d'engagement (2000), titre québécois du film Rules of engagement.

Voir aussi 
Rules of engagement